Борепе́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північ від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 38 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Борепер на сайті французького Національного інституту географії
 Борепер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Борепер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза